

Lokalizacje

Austria 
 Feichten – miejscowość w Dolnej Austrii

Niemcy 
 Feichten – dzielnica Bad Tölz
 Feichten – dzielnica Neumarkt-Sankt Veit
 Feichten an der Alz – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting